Ершово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области России, административный центр Столпянского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 26 км на восток от райцентра посёлка Старожилово.

История 
В XIX — начале XX века деревня входила в состав Перевлесской волости Пронского уезда Рязанской губернии. 

С 1929 года деревня являлось центром Ершовского сельсовета Старожиловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Столпянского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются детский сад «Росинка», дом культуры, отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Старожиловского района